Ashleigh Barty e Casey Dellacqua erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte in finale da Raquel Kops-Jones e Abigail Spears per 7-61, 6-1.

Teste di serie

  Cara Black /  Sania Mirza (semifinale)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (finale)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (campionesse) 
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Classic 2014
WTA Tour 2014